«М3ГАН» () — американский научно-фантастический фильм ужасов 2023 года режиссёра Джерарда Джонстоуна. Главные роли в нём сыграли Эллисон Уильямс, Дженна Дэвис и Вайолет МакГроу. Премьера фильма состоялась 7 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе, а в широкий прокат лента вышла 6 января 2023 года. Она имела большой кассовый успех, была доброжелательно встречена критиками. Уже заказано продолжение — фильм «М3ГАН 2.0», премьера которого запланирована на 17 января 2025 года.

Сюжет 
Гениальный роботехнолог по имени Джемма, чтобы не заботиться самой о недавно осиротевшей племяннице Кэйди, поручает это механической помощнице — кукле-роботу М3ГАН, которую разрабатывала как лучшую подругу для детей и главную помощницу для родителей. Однако вскоре ситуация выходит из-под контроля, когда кукла обретает самосознание и становится готова даже убивать тех, кого считает угрозой для Джеммы и Кэйди.

В ролях 
 Эллисон Уильямс — Джемма
 Вайолет Макгроу — Кэди
  — М3ГАН
 Дженна Дэвис — M3GAN (голос)
 Джен Браун — Тесс
 Брайан Джордан Альварез — Коул
 Джек Кэссиди — Брэндон
 Ронни Чиэн — Дэйвид
 Лори Дунги — Селия
 Стефан Гарно — Курт
 Арло Грин — Райан
 Миллен Бейрд — детектив полиции

Производство и премьера 
Съёмки начались в июле 2021 года и проходили в Лос-Анджелесе и в новозеландском Окленде. Главные роли в фильме получили Эллисон Уильямс, Дженна Дэвис и Вайолет МакГроу. Премьера состоялась 7 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе, а в широкий прокат лента вышла 6 января 2023 года. Мировая премьера состоялась 7 декабря 2022 года в Лос-Анджелесе, а 6 января 2023 года картина вышла в широкий прокат.

В ноябре 2022 года стало известно, что у картины может появиться сиквел. В январе 2023 года было официально заказано производство фильма «М3ГАН 2.0», премьера которого запланирована на 17 января 2025 года.

Восприятие 
Фильм имел огромный кассовый успех. Изначально предполагалось, что в первый уик-энд он соберёт в США и Канаде 17 — 20 млн долларов, но в первый же день набралось 11,7 млн , после чего ожидаемые сборы были увеличены до 27,5 млн. В итоге картина собрала 30,4 млн долларов, уступив только блокбастеру «Аватар: Путь воды». Сборы во второй уик-энд составили 18,3 млн долларов (второе место), в третий и четвертый — 9,7 и 6,4 (третье и четвертое места соответственно). К 4 февраля 2023 года общая касса фильма составила 150,4 млн долларов.

Примечания 

Фильмы США 2023 года
Фильмы ужасов США
Научно-фантастические фильмы ужасов
Фильмы Blumhouse Productions
Фильмы об искусственном интеллекте
Фильмы, спродюсированные Джейсоном Блумом
Фильмы Universal Pictures